Sulmierzyce peut désigner :

Toponymie 
en Pologne :
 dans la voïvodie de Grande-Pologne :
 Sulmierzyce, une gmina urbaine du powiat de Krotoszyn.

 dans la voïvodie de Łódź :
 Sulmierzyce, une gmina rurale du powiat de Pajęczno ;
 Sulmierzyce, un village du powiat de Pajęczno, chef-lieu de la gmina précédente.